Sendling ist ein Ortsname in Bayern:

 Sendling, Stadtbezirk von München
 Sendling-Westpark, Stadtbezirk von München
 Sendling (Ramerberg), Dorf der Gemeinde Ramerberg im Landkreis Rosenheim